La Türkiye 1. Basketbol Ligi 1997-1998 è stata la 32ª edizione del massimo campionato turco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'Ülkerspor.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 1997
Pallacanestro nel 1998
1997-1998